Tribuna (arquitetura), elemento arquitetônico

Periódicos do Brasil
 A Tribuna (Santos)
 A Tribuna (Acre) 
 A Tribuna (Criciúma) (Santa Catarina)
 A Tribuna (Espírito Santo) 
 A Tribuna (Santa Cruz das Palmeiras) (São Paulo)
 Tribuna da Bahia 
 Tribuna do Norte (Paraná) 
 Tribuna do Norte (Rio Grande do Norte) 
 Tribuna do Paraná
Tribuna da Imprensa (Rio de Janeiro)

Periódicos de Portugal
 Tribuna (Porto)

Outros países
Jornal Tribuna de Macau

Desambiguação